

Персони 
 Гардан Юліуш (1901—1944) — польський режисер і сценарист.
 Гардан Клод-Матьє (1766—1818) — французький військовий, бригадний генерал, граф.

Інше 
 Гарданн — місто на півдні Франції.